Esistono più comuni francesi con questo nome

Avillers – Meurthe e Mosella
Avillers – Vosgi